Pregón puede hacer referencia a:
Pregón, promulgación de un asunto de interés para el público y, particularmente, el acto con el que se inicia una celebración.
Pregón pascual, uno de los más antiguos himnos de la tradición litúrgica romana.
El Pregón.